Vohimasy (Manakara), een plaats en gemeente in Madagaskar in het district Manakara
 Vohimasy (Atsimo-Atsinanana), een plaats en gemeente in Madagaskar in het district Farafangana